Тендилья () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гвадалахара, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Алькаррия. Занимает площадь 23 км². Население — 414 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 26 км.

Население

Примечания 

Муниципалитеты Гвадалахары